Ел Каљехон има више значења:

 Ел Каљехон (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каљехон (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каљехон (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Каљехон (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каљехон (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каљехон (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каљехон (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каљехон, Куатро Вијентос (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каљехон, Лос Томас (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каљехон (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каљехон (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каљехон, Ла Норија де Сан Николас (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику